Lábaro,  een militaire standaard die de Keltische Cantabri gebruikten in het pre-Romeinse Spanje
Labaro (wijk), noordelijk stukje van Rome